Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 269 dans le monde.

 Route fédérale 269 en Allemagne
 Route 269 au Québec, Canada
 Interstate 269 aux États-Unis
 Route régionale 269 en Finlande